Се́рга (, на письме также Сууре-Серга (Suure-Serga), в народе — Сууры-Серга (Suurõ-Serga)) — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Коолина.

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Меремяэ.

География 
Расположена на расстоянии 28 километров от уездного центра — города Выру — и 24 километров от волостного центра — посёлка Вярска. Высота над уровнем моря — 134 метра. К юго-востоку от деревни Серга расположена состоящая из разрозненных хуторов сетуская деревня Вяйко-Серга.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 14 человек, все — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Серга:

История 
В письменных источниках 1652 года упоминается как Константиново, Серково, въ Приказѣ Константиновскомъ, ~1866 года — Константинова, 1885 года — Serga, 1904 года — Serga, Константи́ново.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Константинова.

В XVIII веке деревня относилась к Тайловскому приходу, в XIX веке входила в состав общины Уланово.

Достопримечательности 

В деревне находится часовня (на языке сету — цяссон) Серга, посвящённая святой Анастасии (Настасье-Овчарнице), день памяти которой отмечается в деревне 11 ноября. Согласно дендрохронологии, годом её постройки является 1784. В годы Второй мировой войны в часовню попал снаряд, который сдвинул её с фундамента. Этот снаряд теперь можно увидеть в часовне в качестве достопримечательности. В 2007 году часовня была отреставрирована и заново освящена.

В Государственный регистр памятников культуры Эстонии внесён протекающий по территории деревни жертвенный источник Силмаляте (Silmaläte).

Происхождение топонимов 
Происхождение топонима Серга неясно. Его можно сопоставить с сетускими словами seerka ~ serga («серьги»). Русский топоним Серково может происходить как от названия цвета (серый), так и от ласкательных форм Сера, Серка, Серко личных имён Серафим и Серапион. По мнению языковеда , основой топонима может быть имя Сергей. В России есть несколько деревень Серково. Русское личное имя Константин имеет латинское происхождение (Constantinus). В России и Белоруссии деревни Константиново встречаются очень часто.

Фотографии 
 Цяссон (часовня) Серга на сайте Visit Estonia

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету